

Geografia
 Longfellow – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nello stato della Pennsylvania

Persone
 Henry Wadsworth Longfellow – letterato statunitense
 John Longfellow – cestista statunitense
 Stephanie Longfellow – attrice statunitense